Lluís Arumí i Blancafort (Vic, 1863 - 1943), escriptor i farmacèutic català 
 Xavier Arumí i Dou, advocat català
 Rafael Arumí i Cebrian (Barcelona, 1962), futbolista català